Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute à Tokyo du 2 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1979
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 1979
Sport en avril 1979